Ysjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ysjötjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 705795-156461), sjö i Sollefteå kommun, 
Ysjötjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 707348-154251), sjö i Sollefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn